Алексей Пло́тников:
 Плотников, Алексей Александрович (род. 1982) — казахстанский хоккеист.
 Плотников, Алексей Витальевич (род. 1965) — украинский экономист и политик.
 
 Плотников, Алексей Иванович (род. 1976) — российский футболист.
 Плотников, Алексей Ильич (1881—1945) — революционер-подпольщик, участник установления Советской власти в Сибири.
 Плотников, Алексей (Lex Plotnikoff; род. 1982) — композитор и гитарист.